Aberfeldy, un village en Écosse ;
 , en Ontario, au Canada ;
 , en Saskatchewan, au Canada ;
 , en Australie.

Voir aussi 
 Aberfeldy, une distillerie
 , un groupe de musiciens écossais